Утков — фамилия; имеет женскую форму Уткова.
 Утков, Виктор Григорьевич (1912—1988) — русский писатель, литературовед и библиофил.
 Утков, Юрий Андреевич (род. 1936) — российский учёный в области механизации садоводства, член-корреспондент РАСХН, член-корреспондент РАН.